

Населені пункти та їхні частини
 Шамоцин — місто в Ходзезькому повіті Великопольського воєводства
 Шамоцин — гміна в Ходзезькому повіті Великопольського воєводства
 Шамоцин — село в гміні Страхувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Шамоцин — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві

Примітки